

Geografia 
Kostroma  è un toponimo che può riferirsi a
Kostroma – città della Russia europea centrale
Kostroma – fiume della Russia europea centrale, affluente del Volga
Oblast' di Kostroma – oblast' della Russia, con capoluogo l'omonima città
Principato di Kostroma – principato della Russia all'epoca del Khanato dell'Orda d'Oro

Mitologia 
Kostroma – Divinità femminile della mitologia slava che impersonifica la primavera e la fertilità.